Scott Hamilton peut désigner :
 Scott Hamilton (1954-), musicien américain ;
 Scott Hamilton (1958-), patineur américain ;
 Scott Hamilton (1980-), joueur de rugby à XV néo-zélandais.